Хексаполис (, Hexapolis) на древногръцки означава съюз на шест града и може да се отнася за:

 Дорийски хексаполис (Δωρική Ἑξάπολις) през древността
 Взантийския Хексаполис (Кападокия) в Кападокия
 Арменски хексаполис (7 – 8 век).
 Хексаполис на Горна Лужица от 1346 до 1815 г. на градовете Бауцен, Гьорлиц, Каменц, Лаубан, Льобау и Цитау

Вижте също 
 Градски съюз, Пентаполис

Населени места